Шерман (округ, Канзас)
 Шерман (округ, Небраска)
 Шерман (округ, Орегон)
 Шерман (округ, Техас)